Официально названия имеет 801 объект: 700 улиц, 96 переулков, 2 бульвара, 1 площадь и 2 проспекта, однако фактически несколько десятков улиц и переулков разрушено или не построено; кроме них, несколько улиц имеют или имели незарегистрированные ныне названия.

Большинство улиц получили свои названия в годы массовой застройки города в 1930-х и 1950—1960-х годах. Более 130 объектов были переименованы в декабре 2015 — феврале 2016 года.

Примечания

Ссылки 
 Все улицы города  на официальном сайте городского совета.

См. также 
 Памятники Краматорска

Краматорск
Краматорск